Седой (Седая) — фамилия:

 Седой, Игорь Николаевич — белорусский самбист и дзюдоист.
Двойная фамилия
 
 Соловьёв-Седой

См. также 
 Седой дятел
 Седой медведь
 Седой рассвет
 Седая девушка
 Седые волосы
 Седов
 Седых